

Подчахи — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Подчахи — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства